The Lucky Horseshoe – cortometraggio del 1911 diretto da Mack Sennett
 The Lucky Horseshoe – film del 1925 diretto da John G. Blystone